

Sigle 
Excessive Deficit Procedure
Eau de parfum
Electronic data processing – elaborazione automatica dei dati, l'uso di strumenti informatici per elaborare dati di interesse gestionale e commerciale
 Energias de Portugal – compagnia energetica portoghese
 English Democrats Party – partito politico britannico
 Equazione alle derivate parziali – equazione che coinvolge derivate parziali di una funzione incognita
 European Democratic Party –  Partito Democratico Europeo, partito politico europeo

Nota 
 Sui progetti della Wikimedia Foundation, EDP è usato come acronimo di Exemption Doctrine Policy o Politica di Dottrina dell'Esonero. Si tratta di una politica specifica, in conformità con le leggi degli Stati Uniti e con le leggi dei paesi dove il contenuto del progetto è maggiormente consultato ed utilizzato (se esiste), che riconosce, come applicabili al progetto, le limitazioni del diritto d'autore (giurisprudenza inclusa), e che permette l'upload di materiale coperto da copyright che possa essere utilizzato legalmente nel contesto del progetto, indipendentemente dai termini della loro stessa licenza.  Per maggiori informazioni sui criteri di ammissibilità dei file multimediali su it.wiki, consultare Wikipedia:EDP per it.wiki.